

Presentación previa 
El holandés Jesse Huta Galung fue el campeón defensor, pero decidió no participar en el torneo. 

El alemán Andreas Beck ganó el título, derrotando al  francés  Grégoire Burquier en la final, 7–5, 6–3.

Cabezas de serie 

 Adrian Mannarino (Segunda ronda)
 Yevgueni Donskoi (Semifinales)
 Michael Berrer (Cuartos de final)
 Aljaž Bedene (Primera ronda)

<ol start=5> 
 Marc Gicquel ''(Segunda ronda)
 David Guez ''(Semifinales)
''' Andreas Beck (CAMPEÓN)
 Michał Przysiężny (Baja)
</ol>

 Cuadro 
Clave

 Q = Clasificador (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 s = Partido suspendido

 w/o = No presentación
 Alt = Alternativo
 SE = Exención especial
 PR = Ranking protegido

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Clasificación

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Saint-Brieuc 2014